Die 72. Tour de Romandie 2018 war ein Etappenrennen in Schweiz in der Romandie/Westschweiz. Das Straßenradrennen fand vom 24. bis zum 29. April 2018 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2018. Es war das 19. von insgesamt 37 Rennen.

Gesamtsieger wurde Primož Roglič, der bereits im Prolog Rang drei belegte, im Bergzeitfahren der dritten Etappe mit dem zweiten Platz die Führung in der Gesamtwertung übernahm, die er auf der folgenden Königsetappe gegen alle Angriffe des Gesamtzweiten Egan Bernal verteidigte. Thomas De Gendt siegte auf der zweiten Etappe nach einer Flucht über 167 Kilometer und gewann die Punkte- und Bergwertung der Rundfahrt.

Teilnehmende Mannschaften

Etappenübersicht

Prolog

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

Gesamtwertung

Andere Klassemente 
Nebst dem Gelben Trikot für den Gesamtsieger wurden noch weitere Trikots vergeben. Die beiden Wichtigeren waren diejenigen für die Punktewertung und die Bergwertung.

Weitere Klassemente waren diejenigen für die besten Jungprofis und die besten Mannschaften.

Wertungstrikots

Teilnehmerfeld

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2018
Radrennen 2018